En Pologne, Worowice peut désigner :

 Worowice, village de la voïvodie de Mazovie,
 Worowice, village de la voïvodie de Sainte-Croix.